AWS peut signifier :
 Akcja Wyborcza Solidarność (en français, Alliance électorale Solidarité) ;
 American Welding Society, une association américaine à but non lucratif ;
 Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft, une institution financière de la République d'Autriche ;
 Automatic Warning System, un système de répétition des signaux en cabine anglais ;
 Banu Aws ou Banu Aus, une tribu arabe de l'ère médinoise ;
 AWS, un groupe de musique hongrois;
 Arctic weather satellite, un satellite météorologique de l'Agence spatiale européenne ;
 Amazon Web Services, une collection de services web d'Amazon.